Pubis angelical puede referirse a:

Pubis angelical (novela): una novela del escritor argentino Manuel Puig publicada en 1979.
Pubis angelical (película): una película de 1982 sobre la novela de Puig del director Raúl de la Torre.
Pubis angelical (álbum): banda musical de la película y álbum de Charly García.
Pubis angelical (en fa mayor): tema musical de la banda musical de Charly García.
Pubis angelical (vocal): tema musical de la banda musical de Charly García.
Pubis angelical (vocal II): tema musical de la banda musical de Charly García.